Чемпионат мира по борьбе 2014 года проходил 8-14 сентября в Ташкенте (Узбекистан). Японка Саори Ёсида выиграла золото чемпионата мира 12-й раз, а её соотечественница Каори Итё — 9-й.

Общий медальный зачёт

Командный рейтинг

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 UWW Wrestling Database
 FILA Database

Сентябрь 2014 года
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Международные соревнования по борьбе в Узбекистане